

Localités
Pressy, commune française du Pas-de-Calais
Pressy, localité de la commune suisse de Vandœuvres